Petersdorf puede referirse a alguno de los siguientes topónimos:

 Petersdorf (Baviera), en el distrito de Aichach-Friedberg, Baviera (Alemania).
 Petersdorf (Mecklemburgo-Pomerania Occidental), en el distrito de Mecklemburgo-Strelitz, Mecklemburgo-Pomerania Occidental (Alemania).
 Petersdorf (Schleswig-Holstein), en la isla de Fehmarn, Schleswig-Holstein (Alemania).
 Petersdorf (Turingia), en el distrito de Nordhausen, Turingia (Alemania).
 Petersdorf (Austria), en Estiria (Austria).